Ирландский красный эль () — вид ирландского пива. В соответствии с классификацией, ирландский красный эль является разновидностью вида «шотландский и ирландский эль» ().

Ирландский красный эль — пиво, производящееся методом верхового брожения, но иногда делаются и лагеры.

Может содержать добавки (кукурузу, рис или сахар). Обычно содержит некоторое количество поджаренного (красного) ячменного солода для получения красноватого цвета. Для приготовления используются британские или ирландские солод, хмель и дрожжи.

Ирландский красный эль отличается цветом от янтарного до тёмно-медного, хорошей прозрачностью. Образует небольшую пену от грязно-белого до жёлто-коричневого цвета. Имеет мягкий вкус и сладость карамельного солода, иногда с привкусом поджаренного хлеба с маслом или карамели. Умеренный солодовый аромат с нотками карамели.

Содержание алкоголя в диапазоне от 4 до 6 %.

Ирландский красный эль популярен и за пределами Ирландии, производится также в Великобритании, США, Канаде, Мексике и Австралии.

Торговые марки 
Типичные торговые марки: Moling’s Irish Red Ale, Smithwick’s Irish Ale, Kilkenny Irish Beer, Beamish Red Ale, Caffrey’s Irish Ale, Goose Island Kilgubbin Red Ale, Murphy’s Irish Red (лагер), Boulevard Irish Ale, Harpoon Hibernian Ale.

Литература 
 Goldammer, Ted : The Brewer’s Handbook. The Complete Book to Brewing Beer, 2008. ISBN 978-0-9675212-3-7
 Wheeler, G. и Roger Protz. Brew Your Own British Real Ale at Home, CAMRA Books, 1996. ISBN 1-85249-138-8

Ссылки 
 Ирландский красный эль
 Brewwiki: Ирландский красный эль
 Ирландский красный эль
 Ирландский красный эль
 Ирландский красный эль

Пиво Ирландии
Эль